Felipe steht für:

 Felipe (Name), Vor- und Familienname
 Felipe VI. (* 1968), König von Spanien
 Abner Felipe (* 1996), brasilianischer Fußballspieler 

Felipe ist der Künstlername folgender Personen:
 Felipe (Fußballspieler, 1977) (Felipe Jorge Loureiro; * 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Felipe (Fußballspieler, 1984) (Felipe Dias da Silva dal Belo; * 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Felipe (Fußballspieler, 1987) (Felipe Trevizan Martins; * 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Felipe (Fußballspieler, 1989) (Felipe Augusto de Almeida Monteiro; * 1989), brasilianischer Fußballspieler